Хмелівський район — колишній район Роменської округи.
 Хмелівський район — колишній район Одеської та (з 1939 р.) Кіровоградської області.